Duncan Jones – rugbista gallese
Duncan Jones – regista britannico